Пе́ппельманн, або Пьо́ппельманн () — власна назва.

Персоналії 
Пе́ппельманн — прізвище.

 Карл Фрідріх Пепельман (1696—1750) — німецький архітектор.
 Маттеус Пеппельманн (1662—1736) — німецький архітектор.

Інше 
 39464 Пепельман — астероїд головного поясу.

Див. також 
 Перельман